Bellatrix van Detta-Zwarts (Engels: Bellatrix Lestrange-Black) is een personage uit de Harry Potterboeken van Joanne Rowling.

Bellatrix is de nicht van Sirius Zwarts, de zus van Narcissa Malfidus en Andromeda Tops-Zwarts, de vrouw van Rodolphus van Detta, de moeder van Delphini Vilijn,de schoonzus van Rabastan van Detta en de schoonzus van Lucius Malfidus. Ze is een volgeling van Voldemort en heeft daarom ook in de tovenaarsgevangenis Azkaban gezeten, maar ze is ontsnapt. Ze heeft Frank en Lies Lubbermans, de vader en moeder van Marcel Lubbermans, tot krankzinnigheid gemarteld. Dit deed ze samen met de zoon van Barto Krenck Sr., haar man en zwager, gebruik makend van de Cruciatusvloek. Hiervoor werd ze veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf in Azkaban. Tijdens haar proces in de rechtbank liet ze weten er trots op te zijn Voldemort gediend te hebben en was ze ervan overtuigd dat haar trouw aan de Heer van het Duister beloond zou worden. In het vijfde boek wordt ze door Voldemort en zijn Dooddoeners bevrijd en voegt ze zich weer bij hen. Tijdens het gevecht op het Departement van Mystificatie trof ze Sirius Zwarts met een vloek waardoor deze door een mysterieuze boog viel, wat leidde tot zijn dood. Ze vluchtte toen Albus Perkamentus ten tonele verscheen, en werd achtervolgd door een woedende Harry Potter, die vastberaden was zijn peetvader te wreken. In zijn woede gebruikte Harry zelfs de Cruciatusvloek tegen haar, maar deze was niet effectief omdat Harry geen ervaring had met deze vloek, en hij het volgens haar niet echt 'meende'. Ze werd uiteindelijk gered door Heer Voldemort zelf, die naar het ministerie was gekomen om Harry te doden.

Bellatrix van Detta is een Dooddoener in hart en nieren. Ze doet alles voor Voldemort en was zelfs bereid Azkaban te trotseren uit trouw aan hem. Ze heeft een erg opvliegend karakter als iemand haar meester beledigt. Zo wordt ze bijvoorbeeld woedend wanneer Harry laat blijken dat hij Voldemorts naam durft uit te spreken en zelfs een paar spottende opmerkingen over hem maakt. Bellatrix is waarschijnlijk een van de weinige Dooddoeners die Voldemort echt vertrouwt, aangezien hij haar als enige van een tiental Dooddoeners gered heeft uit de handen van de Orde van de Feniks, tijdens het gevecht op het Ministerie.

In het zevende Harry Potterboek wordt de kluis van Bellatrix door Voldemort gebruikt om een van zijn Gruzielementen in te verstoppen (de beker van Huffelpuf). De kluis van de Van Detta's is extreem beveiligd met onder andere een draak, omdat de Van Detta's een van de oudste tovenaarsfamilies zijn. Door middel van Wisseldrank neemt Hermelien Griffel de gedaante aan van Bellatrix en met hulp van Grijphaak kunnen Harry, Ron en Hermelien de kluis bereiken en de beker van Huffelpuf meenemen. Het trio komt erachter dat er iets in haar kluis moet zijn verstopt, omdat Bellatrix doodsbang is als ze ziet dat het trio het zwaard van Griffoendor bij zich heeft. Zij is in de veronderstelling dat dit zwaard in haar kluis lag, maar dat is in werkelijkheid een namaak van het origineel. Om te weten te komen hoe Harry, Ron en Hermelien aan het zwaard komen martelt ze Hermelien en als het trio vlucht met Dobby, vermoordt Bellatrix Dobby in Villa Malfidus.

Bellatrix van Detta werd tijdens de Slag om Zweinstein gedood door Molly Wemel, omdat Bellatrix Ginny Wemel wilde vermoorden.

In de sequel van de boekenserie (Harry Potter en het Vervloekte Kind) blijkt dat Bellatrix een dochter heeft, Delphini. De vader van het kind is Voldemort.

Zwarts' familiestamboom 

Personage uit Harry Potter